Theta Tauri è un nome posseduto da due diverse stelle, fra loro visivamente vicine, appartenenti alla costellazione dello Toro:
 Theta1 Tauri
 Theta2 Tauri